Be Mine – singolo di Wild Orchid del 1998
 Be Mine – singolo di David Gray del 2003
 Be Mine – singolo di Robyn del 2005
 Be Mine – EP dei Jonas Brothers del 2009
 Be Mine – singolo degli Infinite del 2011
 Be Mine – singolo degli Ofenbach del 2016